

Architettura
 Palazzo Mori Ubaldini degli Alberti – edificio storico di Firenze

Persone
 Ubaldini – famiglia nobile comitale toscana
 Bernardino Ubaldini – condottiero e capitano di ventura italiano
 Domenico Ubaldini – pittore italiano
 Giovanni d'Azzo degli Ubaldini – condottiero italiano
 Guglielmo Mori Ubaldini degli Alberti della Marmora – scrittore, critico letterario e antifascista italiano
 Marzia degli Ubaldini – nobile e condottiera italiana
 Ottaviano degli Ubaldini – cardinale italiano
 Petruccio Ubaldini – storico e miniatore italiano
 Roberto Ubaldini – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Ruggieri degli Ubaldini – arcivescovo cattolico italiano
 Ubaldino Ubaldini – nobile italiano
 Ubaldino degli Ubaldini – nobile italiano

Altro
 Astrolabio-Ubaldini – casa editrice italiana